Les termes muséum, en français, ou museum, mot latin utilisé dans différentes langues, peuvent désigner différentes choses :

Muséum (avec accent) 
Le mot muséum est la francisation du mot latin . Il est utilisé surtout depuis la fin du  en français pour désigner officiellement d'abord l'établissement qui, historiquement, a été le premier musée national de la France à être spécialisé en histoire naturelle, et ensuite d'autres musées d'histoire naturelle de France et d'autres pays francophones. Ainsi :
 « Muséum » est un mot pouvant se référer :
 au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), le musée national d'histoire naturelle français, situé à Paris,
 selon le contexte, à tout autre muséum (musée d'histoire naturelle) qu'il soit de rang national ou pas (voir la liste de musées d'histoire naturelle) ;
 et aussi à l'Agence France-Muséums (AFM), ou « Agence internationale des musées de France » présidée par Marc Ladreit de Lacharrière ; 
 Muséum est un roman de Véronique Roy, archiviste au Muséum national d'histoire naturelle, à Paris.

Museum (sans accent) 
 En latin, Museum (en italiques) est le nom donné à la bibliothèque et à l'établissement nommé en grec Mouseîon, dans la ville antique d'Alexandrie ;
 Un museum, dans certaines langues modernes autres que le français, est un musée. Dans ces langues le mot provient, tout comme les mots français « musée » et « muséum », d'une généralisation au cours du  du nom latin de l'établissement alexandrin nommé Museum (ou Mouseîon si transcrit du grec). Les langues anglaise ou allemande, par exemple, utilisent toujours ce mot en ce sens et sans modification, comme dans le Peabody Essex Museum de Salem ou le Pergamonmuseum de Berlin ;
 Museum, une chaîne de télévision française consacrée à l'art ;
 Museum, un film japonais réalisé par Keishi Ōtomo et sorti en 2016 ;
 Museum, un film mexicain réalisé par Alonzo Ruizpalacios et sorti en 2018 ;
 Museum, une station du métro de Toronto.

Note étymologique

Références